Risbäck kan syfta på:

Risbäck – en by i Dorotea kommun
Risbäcks församling – en församling i Luleå stift i Dorotea kommun i Västerbottens län, kapellförsamling 1905–1924,  annexförsamling 1927–2006
 Risbäcks kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Dorotea-Risbäcks församling
 Dorotea-Risbäcks församling – en församling i Södra Lapplands kontrakt i Luleå stift 2006–
 Risbäcks distrikt – ett distrikt i Dorotea kommun och Västerbottens län 2006–
Risbäcks station – äldre namn på Håmojåkks station, se Håmojåkk